Златоцвет:
 Златоцвет () — род растений семейства Астровые.
 Златоцвет, или Хризантема (), — род растений семейства Астровые.
 Златоцвет, или Цмин (), — род растений семейства Астровые.
 «Златоцвет» (1914) — петербургский литературно-сатирический еженедельник.